Вейк-ан-Зеє 1976 — 38-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1976 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1976 у шахах